

Codici 
 LUR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Airways Facilities Sector LRRS di Cape Lisburne (Stati Uniti)
 lur – codice ISO 639-3 della lingua laura
 LUR – Legge Urbanistica Regionale

Altro 
 Lur (o Alur) – popolo dell'Africa centro-orientale
 Lur – antico gruppo etnico che oggi risiede in Iran
 Lur – nome di due diversi tipi di strumenti musicali a fiato